Ouanne bezeichnet 

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loing, siehe Ouanne (Fluss)
 eine französische Gemeinde im Département Yonne, siehe Ouanne (Yonne)